Ива́н Мерку́лов:
 Меркулов, Иван Данилович (1924—1944) — пулемётчик, Герой Советского Союза.
 Меркулов, Иван Захарович (1917—2004) — советский артист балета, балетмейстер.
 Меркулов, Иван Иосифович (1897—1981) — член-корреспондент АМН СССР.
 Меркулов, Иван Петрович (1909—1987) — советский снайпер, старший сержант, Герой Советского Союза.